Ginetta Calliari – cattolica italiana, attiva nel Movimento dei Focolari (1918-2001)
Marco Calliari – cantautore canadese
Orietta Calliari – sciatrice alpinista italiana (1969–)